25 женская шахматная олимпиада проходила в рамках 40 шахматной олимпиады 27 августа по 10 сентября 2012 года в турецком городе Стамбуле.

Участвовало 125 команд. Игра проходила по швейцарской системе в 11 раундов.

Составы команд-призёров

Индивидуальные медали 

 Доска 1:  Хоу Ифань 2645
 Доска 2:  Чжао Сюэ 2574
 Доска 3:  Надежда Косинцева 2693
 Доска 4:  Хуан Цянь 2547
 Резервная:  Наталья Погонина 2487.

Ссылки 
 Результаты

2012 год в шахматах
Шахматы
Шахматы
Шахматные олимпиады
Шахматы
Олимпиада
Шахматы